Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Mattek-Sands ha giocato con Latisha Chan, ma le due sono state sconfitte al secondo turno da Irina Maria Bara e Mihaela Buzărnescu. Šafářová ha giocato con Svetlana Kuznecova, ma le due sono state sconfitte al secondo turno da Sorana Cîrstea e Sara Sorribes Tormo.

Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Eri Hozumi e Makoto Ninomiya con il punteggio di 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (semifinale)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarti di finale)
  Latisha Chan /  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (terzo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Ashleigh Barty /  Coco Vandeweghe (primo turno)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (semifinale)

  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (terzo turno)
  Jeļena Ostapenko /  Elena Vesnina (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Anna-Lena Grönefeld (secondo turno)
  Elise Mertens /  Demi Schuurs (primo turno)
  Nicole Melichar /  Květa Peschke (terzo turno)
  Shūko Aoyama /  Miyu Katō (primo turno)
  Alicja Rosolska /  Abigail Spears (primo turno)
  Nadežda Kičenok /  Anastasija Rodionova (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie di una coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Tessah Andrianjafitrimo /  Fiona Ferro (primo turno)
  Manon Arcangioli /  Shérazad Reix (primo turno)
  Clara Burel /  Diane Parry (primo turno)
  Sara Cakarevic /  Jessika Ponchet (primo turno)

  Amandine Hesse /  Pauline Parmentier (primo turno)
  Virginie Razzano /  Jade Suvrijn (primo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2018